Рівненська організація Національної спілки письменників України

Склад

Премії 
З метою увічнення пам'яті видатних діячів культури та літератури, що своєю діяльністю увійшли в історію села Дермань, а також для сприяння розвитку літератури в краї, Рівненська обласна державна адміністрація та Рівненська обласна організація Національної Спілки письменників України у 2003 заснували щорічну премію імені Світочів.

Премія присуджується письменникам за плідну творчу діяльність, громадську і культурно-просвітницьку роботу.

Премія імені Світочів вручається на традиційному літературно-мистецькому святі «Дерманський світильник».

Літературна премія імені Михайла Дубова. Заснована Рівненською обласною організацією НСПУ у 2011 році з метою підтримки творчої молоді і для увічнення пам'яті поета М. Дубова. Присуджується щорічно.

Літературна премія імені Олекси Стефановича. Заснована Рівненською обласною організацією НСПУ у 2012 році на вшанування пам'яті О. Стефановича. Премія присуджується за успіхи у царині поезії. Вручення премії відбулося одноразово.

Примітки 

Культура Рівного
Культура Рівненської області
Обласні організації НСПУ